179 steht für:
 das Jahr 179
 Alfa Romeo 179, italienisches Automobil
 Ferrari 156 , italienisches Automobil
 U 179, deutsches U-Boot

Siehe auch: